Fuad Mattar (1924) é um empresário brasileiro dono da Paramount Têxteis, empresa paulista fundada em 1893 por seu pai, Nassib José Mattar. Seu filho é o ex-tenista Luís Mattar.

Ligações externas
https://web.archive.org/web/20160201064051/http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI91853-17171,00-O+INCANSAVEL+SR+FUAD+MATTAR.html
http://www.terra.com.br/istoedinheiro/437/negocios/sonho_81anos.htm

Empresários do Brasil
Brasileiros de ascendência árabe